

Вулиця Коломенська — вулиця в Полтаві
 Вулиця Коломенська — вулиця в Харкові
 Вулиця Коломенська — вулиця в Умані

Див. також 
 Коломенська (станція метро)

Вулиці